Alfred Town () est une petite ville se trouvant dans la zone d'administration locale de la Ville de Wagga Wagga dans la région de la Riverina dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Elle est située à  au nord de Ladysmith, et à  à l'Est de Wagga Wagga.

La ville se trouve sur Sturt Highway et ne comporte qu'un hôtel, une station d'essence et quelques épiceries.

Elle compte  habitants en 2005 pour une superficie de

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Galles du Sud
Ville de Wagga Wagga
Riverina